Су-Фолс, Сиу-Фолс () — крупнейший город штата Южная Дакота, США.

География 
Город является столицей округа Миннехаха.
Су-Фолс находится на крайнем востоке штата, в 15 милях в западу от Миннесоты и в 8 милях к северо-западу от Айовы.

Климат

Население 
По данным на 2000 год население составляло 123 975 человек, в то время как на 2005 год оно составляет уже около 190 тыс. человек.
Расовый состав города по данным последней переписи:

Годовой доход на душу населения составляет в среднем $21 374.

Образование 
В Су-Фолсе расположены следующие колледжи и университеты:
 Augustana University,
 Southeast Technical Institute,
 University of Sioux Falls

Города-побратимы 
 : Потсдам

Примечания

Ссылки 
 Sioux Falls Area Chamber of Commerce
 Sioux Falls Convention and Visitors Bureau
 Sioux Falls Development Foundation
 Sioux Falls School District
 Sioux Falls Airport
 Sioux Falls Argus Leader — the city’s daily newspaper
 Sioux Falls Events
 Sioux Falls Transit information
 Greetings from Sioux Falls — A look at the history of Sioux Falls through postcards

Города Южной Дакоты
Окружные центры Южной Дакоты